Oberwiesenfeld – zona di Monaco di Baviera dove sorge l'Olympiapark
 Oberwiesenfeld – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera